

Pessoas

 António Fernandes (jesuíta)
 António Fernandes (compositor)
 António Fernandes (jogador de xadrez)
 António Fernandes (Degredo) https://www.britannica.com/biography/Antonio-Fernandes
 António Fernandes de Elvas :en:António Fernandes de Elvas
 António Fernandes Varão
 António Fernandes de Castro
 António Fernandes de Sá

Desambiguações de antropônimos